Pałac Brühla w Warszawie – nieistniejący obecnie pałac na dzisiejszym placu marsz. J. Piłsudskiego 
 Pałac Brühla na Młocinach – pałac w dzisiejszej dzielnicy Bielany w Warszawie
 Pałac Brühla na Woli – nieistniejący już pałac na dzisiejszej Woli w Warszawie
 Pałac Brühla w Brodach – ruiny pałacu w Brodach na ziemi lubuskiej

Zobacz też:
 Henryk von Brühl
 Hotel Bruhl – nieistniejący obecnie hotel w Warszawie, ul. Fredry 12 (1882-1945)